Тератофоней (лат. Teratophoneus curriei, від грец. Τέρας — "Монстр" і φονεύς — "вбивця") — рід тероподів середніх розмірів, з родини Тиранозаврових. Жив на території Північної Америки (того часу Ларамідії) в пізньому Кампані, 77 - 76 млн р.т. Всі екземпляри були знайдені в формації Кайпаровіц, на території штату Юта.

Відкриття 

Перший зразок був знайдений на півдні штату Юта, хоча так і не був описаний в свій час, другий зразок знайшли пізніше на тій же території знайшли ще рештки, добре дослідивши, скам'янілості виділили в новий рід.

Спочатку Тератофоней був описаний на основі голотипу BYU 8120, до нього додали раніше знайдені екземпляри UMNH VP 16690 і UMNP VP 16691. Новий скелет було знайдено в 2017 році і на літаку зразу транспортовано в Музей природничої історії Юти, а в 2021 році описані скам'янілості, що належали 4 - 5 особинам.

Назву Тератофоней отримав від Томаса Карра і Томаса Вілямсона. Родове найменування іде від грецьких слів Терас (Τέρας), що означає "Монстр" і Фонеус (φονεύς), що означає "вбивця", буквально переводиться, як "Монстр вбивця" або "Вбивчий монстр". Видова назва Каррі (Curriei) надана в честь палеонтолога Філіпа Каррі.

Опис 

В свій час Томас Карр оцінив Тератофонея довжиною в 6 метрів і масою в приблизно 600 кілограм. В 2016 Грегорі Пол дав динозаврові 8 метрів довжини і 2,5 тон маси.

По актуальним даним доросла особина могла досягати 6 метрів і більше від носа до хвоста і 1 - 1,2 тони в масі.

Череп 

У Тератофонея череп був доволі коротким. Не зрозуміло чому, такі черепа характерні для Тиранозаврових, які жили в південних регіонах. Також він був доволі вузьким, хоча у найближчого відомого родича - Літронакса навпаки дуже широкий череп.

Посткраніальний скелет 
По характеристикам тіла динозавр нічим не відрізнявся від других представників родини, виключенням можна зробити більш худу статуру. В інших параметрах, по типу S-подібної шиї, гомілкової кістки, довшої за стегнову і малих передніх кінцівок Тератофоней - типовий Тиранозавровий.

Класифікація 
В дослідженнях 2013 року Марк Левен і його колеги помістили Тератофонея як близького родича Тиранозавра і Тарбозавра, ближче ніж Дасплетозавр.

В нових дослідженнях 2022 року Тератофоней був класифікований як доволі примітивний представник Тиранозаврин, дуже тісно пов'язаний з Літронаксом, а також трохи менш пов'язаний з Динамотеррором. Вважається, що ці три роди формують гілку, що відділилася від більш розвинутих Тиранозаврин.

Палеоекологія 
Під час існування Тератофонея Північна Америка була розділена на Аппалачію і Ларамідію, сам хижак жив в останній, а точніше в середній та південній частинах.

Фауна формації Кайпаровіц являла собою Анкілозаврів по типу Акайнацефала, Анодонтозавра, також Гадрозаврів, таких, як: Грипозавр і Паразавролоф. Основну масу великих травоїдних складали Цератопси, зокрема: Космоцератопс, Ютацератопс і Насутоцератопс.

Тут також було знайдено багато малих хижаків, по типу Заврорнітолеста, Дромеозавра і Хагрифа.

В своєму ареалі Тератофоней був вершиною харчового ланцюга, оскільки в формації не було знайдено ні одного хижака, який міг би зрівнятись по розмірах. Основною здобиччю для даного Тиранозаврового були Цератопси і Гадрозаври, для полювання на яких Тератофоней і розвив активно бігаючий спосіб полювання, характерний для родини.

Посилання